Tallink () — эстонская судоходная компания. Штаб-квартира расположена в Таллине. 

В 2006 году компания приобрела финскую судоходную компанию Silja Line, являвшуюся главным конкурентом Tallink. Затем Tallink и Silja Line объединились в одну дочернюю компанию под именем Tallink Silja Oy, оперирующую на территории Финляндии. В Эстонии оперирует под именем материнской компании AS Tallink Grupp. 

Флот объединённой компании по состоянию на февраль 2017 состоит из 21 судна, пассажирам предлагается доступ во все регионы Балтийского моря. Маршруты круглый год соединяют Латвию, Финляндию, Швецию, Эстонию, Данию и Аландские острова.

Конкуренты и оборот 
 Tallink () — крупнейший паромный оператор на Балтике. Оборот 944 млн евро (2012)
 Viking Line () — крупный паромный оператор на Балтике. Оборот 549 млн евро (2013)
 Ave Line () — небольшой паромный оператор, действующий на Балтике.
 St. Peter Line ( Россия) — небольшой паромный оператор на Балтике.
 Linda Line () — оператор двух скоростных судов: Karolin и Merilin на линии Таллин — Хельсинки.
 Eckerö Line () — небольшой паромный оператор на Балтике  Аландские острова , . Оборот 60 млн евро (2009/2010)

Маршруты компании 
 Турку ↔ Стокгольм
 Турку ↔ Аландские острова
 Хельсинки ↔ Стокгольм
 Хельсинки ↔ Таллин
 Хельсинки ↔ Аландские острова
 Таллин ↔ Стокгольм
 Таллин ↔ Аландские острова
 Рига ↔ Стокгольм

Флот компании

См. также 
 St. Peter Line
 Viking Line

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Ковид: «безработные» паромы Tallink стоят без дела на Пальясааре и ждут своего звездного часа // 10 июня 2021

Примечания 

Судоходные компании Эстонии
Торговые марки Эстонии